Renntal ist ein Talname:

 Renntal (Erf), linkes Bachtal zur dort Erfa genannten Erf in der Nähe der Erfelder Mühle bei Erfeld, Gemeinde Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Renntal, rechtes Seitental zum Erlenbach (Gruppenbach), rechter Zufluss des Gruppenbachs vor Landturm, Gemeinde Ilsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Renntal, Tal des Renntalbachs, rechter Zufluss des Kirnbachs (zur Enz) nach Neubärental, Gemeinde Wurmberg, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Renntal, unteres Tal des Limbach (Brettach) (zur Brettach, zum Kocher) im Gebiet der Stadt Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Renntal, Tal des Renntalsbachs, linker Zufluss des Wildbachs (zum Main) in Boxtal, Stadt Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg